Merișor se poate referi la:

 Merișor (plantă) (Vaccinium vitis idaea) 
 Merișor, Covasna
 Merișor, Maramureș
 Merișor, Mureș

Vezi și 
 Măr (dezambiguizare)
 Măru (dezambiguizare)
 Merești (dezambiguizare)
 Merișoru (dezambiguizare)
 Merișani (dezambiguizare)

Toponime românești